Михаи́л Воробьёв:
 Воробьёв, Михаил Анатольевич (род. 1995) — российский самбист.
 Воробьёв, Михаил Васильевич (1922—1995) — советский и российский востоковед.
 Воробьёв, Михаил Владимирович (известен под псевдонимом Михаил Круг; 1962—2002) — российский певец, автор-исполнитель.
 Воробьёв, Михаил Григорьевич (1850 — после 1917) — член IV Государственной Думы от Могилевской губернии, крестьянин.
 Воробьёв, Михаил Петрович (1896—1957) — советский военачальник, маршал инженерных войск (1944).
 
 Воробьёв, Михаил (род. 1952) — советский футболист.